El Torneig de Kaohsiung 2016, també anomenat Taiwan Open 2016, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als International Tournaments del circuit WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 6 i el 14 de febrer de 2016 al Yang-Ming Tennis Center de Kaohsiung, República de la Xina.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
WTA Tour 2016